Regierung Orbán steht für folgende Regierungen in Ungarn:

 allgemein die Amtszeiten von Viktor Orbán
 Kabinett Orbán I (1998–2002)
 Kabinett Orbán II (2010–2014)
 Kabinett Orbán III (2014–2018)
 Kabinett Orbán IV (seit 2018)